Die Liste der Mannschaftskader der Skakligaen 2006/07 enthält alle Spieler, die in der dänischen Skakligaen 2006/07 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Der Helsingør SK und der Nørresundby SK kamen mit je 9 Spielern aus, der Helsinge SK ließ die meisten Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten, nämlich 15. Insgesamt kamen 114 Spieler zum Einsatz, von denen 45 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Das beste Einzelergebnis erzielte Bo Jacobsen (Skolernes SK) mit 8 Punkten aus 9 Partien, einen halben Punkt weniger erreichte Kim Pilgaard (Brønshøj Skakforening), während Tomas Hutters (Helsinge SK) und Andreas Skytte Hagen (Skolernes SK) es auf je 7 Punkte aus 9 Partien brachte. Mit Helgi Dam Ziska, Bjørn Andersson (beide Helsinge SK), Morten Ligaard (Brønshøj SF) und Jens Boe Hørnsgaard (SK K41) erreichten vier Spieler 100 %, wobei Ziska und Andersson je dreimal eingesetzt wurden, Ligaard zweimal und Hørnsgaard einmal.

Ältester Spieler der Saison war der beim Helsingør Skakklub spielende Ib Jensen (* 1938), jüngster Spieler der beim Helsinge SK spielende Helgi Dam Ziska (* 1990).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2006); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2006), ist diese eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2006; DEN = Dänemark, FAI = Färöer, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Helsinge Skakklub

Brønshøj Skakforening

Skolernes Skakklub

Skakklubben K41

Jetsmark Skakklub

Skakklubben Nordkalotten

Aalborg Skakforening

Helsingør Skakklub

SK 1968 Århus

Nørresundby Skakklub

Weblinks 
 Ergebnisse bei der Dansk Skak Union

Wikipedia:Liste
Skakligaen
Schach 2006
Schach 2007